Баумайстер, Мюриэль — австрийско-немецкая актриса.
 Баумайстер, Эрнст — австрийский футболист, полузащитник.
 Баумайстер, Рейнхард — немецкий дорожный инженер и градостроитель, основатель научного градостроительства в Германии.

См. также 
 Баумейстер